

Localidades

Lake Forest (Califórnia)
Lake Forest (Flórida)
Lake Forest (Illinois)
Ou ainda:
Lake Forest Park

Desambiguações de topônimos